Johan Lelièvre, connu sous le pseudonyme Jojol, est une vidéaste web français spécialisé dans la high-tech.

En mars 2023, il possède la chaîne YouTube francophone la plus suivie dans le domaine de la high-tech.

Biographie

Étude 
Lelièvre est diplômé d'un baccalauréat S avec mention bien. Il suit une formation DUT techniques de commercialisation.

Débuts sur Internet 
Il lance la chaîne YouTube Jojol en 2009, .

Carrière 
En 2019, il lance Appy, une application qui propose un concours par jour.

En 2023, sa chaîne YouTube se classe 46eme chaîne française la plus suivie.

Polémique

iPhone XS à 429€ 
En octobre 2018, il publie une vidéo où il présente un iPhone XS acheté neuf à 429€ (vendu à partir de 859€ par Apple) sur le site Jupry. Après la publication de la vidéo, il reçoit de nombreuses critiques sur Twitter l'accusant de promouvoir un site basé sur la pyramide de Ponzi. Après la polémique, il mets rapidement la vidéo en privé.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

 MKBHD

Liens externes 

Naissance en novembre 1992
Vidéaste web français